Ben More est un nom de lieu issu du gaélique écossais Beinn Mòr (ou Beinn Mhòr) signifiant « la grande montagne ». Plusieurs sommets écossais portent ce nom :
 Ben More (Mull)
 Ben More (Crianlarich)
 Ben More Assynt
 Ben More Coigach
 Beinn Mhòr

C'est également le nom du château de l'île noire dans l'album des Aventures de Tintin du même nom.